Choro o Chorro (del quechua churu, "persona elegante" o "persona audaz") es un quechuismo utilizado en Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia. En su dimensión negativa, esta palabra define a una persona vulgar,  insolente y pendenciero. En su dimensión positiva en cambio, puede definir a una persona audaz y resuelta. Ambos usos dependen del contexto donde el término es utilizado. 

En algunos países hispanoamericanos la palabra "choro" también significa "ladrón". En este caso la etimología no es quechua, sino caló, la lengua del pueblo gitano de España, en la que "chorar" significa literalmente "robar" y "choro" se traduce como "ladrón".  

Aunque basándose en prejuicios de tipo clasista se podría decir que este término (sobre todo en su dimensión negativa) comparte en cierta medida su campo semántico con flaite, roto o cholo, lo cierto es que esta denominación se puede aplicar a cualquier persona que se comporte de la manera descrita. 

Esta palabra también se ocupa para referirse a algo atrevido, audaz o entretenido.
 
Choro es también el nombre común que se da en Sudamérica a los moluscos de la familia Mytilidae, conocidos también como "mejillones". 

Finalmente, en Chile, choro también se utiliza para referirse a la vulva, y a raíz de este uso, también en este país se denomina "choro" o "chorito" a cierto modelo de monedero pequeño que utiliza un pequeño cierre superior de cremallera o magnético.

Derivadas del término 
A raíz de esta palabra han derivado muchas equivalentes como:

 Choreza: generalización del término. 

 Picao a choro: alguien que se cree choro pero no le alcanza para serlo.

 Chorear: robar.

 Piojo choro: joven que desde muy temprana edad tiene las características de un choro.

 Achorado: pendenciero o audaz.

Véase también 

 Choro,desambiguación

Referencias 

Dialectos y modismos de Chile
Dialectos y modismos de Perú
Dialectos y modismos de Argentina
Palabras y frases en quechua
Dialectos y modismos de Uruguay